Reuzenhuis (Borgerhout)
Gebouw waarin (folkloristische) reuzen worden of werden bewaard, zoals
Het museum Het Reuzenhuis in Aat
Het Steen in Antwerpen
Het huis van een reuzenslak
Het project Reuzenhuis van de gezinsbond
Het Reuzenhuis, een oud gebouw te Bornem